

Patronyme
 Aimé-Napoléon Perrey (1813-1883), sculpteur français
 Léon-Auguste Perrey (1841-1900), sculpteur français, fils d'Aimé-Napoléon
 Jean-Jacques Perrey (1929-2016), compositeur français
 Mireille Perrey (1904-1991), actrice française
 Natalie Perrey (1929-2012), comédienne, monteuse et scripte française
 Nico Perrey, (1994- ), footballeur allemand

Homonymie
Homonymie de patronyme